Barbara Zagórzanka – polska śpiewaczka operowa
 Zagórska Struga